Холодний — водоспад на Поліссі (Канарська гірка), в межах Житомирського району Житомирської області. Один з двох природних водоспадів в області.  Об'єкт не заповідано. Є популярним у місцевих туристів.

Географія 
Розташований між селами Березина, Левків Житомирського району та Малі Кошарища  Коростишівського району Житомирської області.

Знаходиться на струмку Холодна в 70 метрах від Тетерева в каньйоноподібному урочищі «Лужки». 

Струмок бере свій початок на височині в 300 метрах від траси Київ-Чоп біля авторозв'язки об'їзної дороги навколо м. Житомир, та живиться ґрунтовими водами. Безпосередньо в урочищі «Лужки» підживлюється ще й підземними джерелами, про що свідчать бульбашки кисню із донного піску в кількох місцях струмка.

Посилання 

 
 водоспад Холодний - відео

Водоспади Житомирської області
Географія Житомирського району